Terry Farrell (aktorka), amerykańska aktorka i modelka
 Terry Farrell (architekt), angielski architekt